De  gebroeders Dirk en Wouter Crabeth, glazeniers te Gouda
De schilder Wouter Crabeth II